Темиле — нигерийская фамилия. Известные носители:
 Темиле, Омониго (род. 1984) — нигерийский футболист.
 Темиле, Франк (род. 1990) — нигерийский футболист.